Mortemer kan syfta på:
 Mortemer, Oise
 Mortemer, Seine-Maritime